Фула́ (кит. 浮拉族, пиньинь Fúlā Zú; вьетн. Phù Lá) — народ, проживающий на территории Вьетнама в провинциях Хатуен, Лайтяу, Хоангльеншон и Шонла. Общая численность — 6.4 тыс. человек. Фула делятся на две субэтнические группы: фула лао (лаовасо, бокховасо — «горцы») и фула хан (пула, пулапо, палукуа — «народ»). Фула хан происходят, скорее всего, от низшей касты народа ицзу. В 1970-х значительная часть фула хан мигрировала в Китай, где слилась с народом ицзу. (В. А. Тишков, 1999).

Язык 

Народ фула говорит на языке фула (лаовасо) центральной группы сино-тибетской семьи. Язык фула принадлежит к южным диалектам китайского языка. (Ю. В. Бромлей, 1988).

Традиционные занятия 

Традиционно фула занимались подсечно-огневым, пашенным, поливным и богарным земледелием. Основными сельскохозяйственными животными были свиньи и козы. Охотились фула на тигров, кабанов и медведей с помощью отравленных стрел и самострелов. Было развито и ремесло; особенно выделялось плетение из тростника и ткачество. Посуда изготавливалась из бамбука. (В. А. Тишков , 1999).

Культура 

Традиционная одежда, как у женщин, так и у мужчин, богато украшена бисером. Женский костюм состоит из верхней прямоугольной накидки с отверстием для головы и украшенной вышивкой и бисером юбки.
Традиционно пища фула — это рис, вяленая и солёная рыба или мясо, овощи. Пищу приправляют различными специями.
Дома фула строят на горных склонах.
Главный праздник — Новый год, во время которого устраиваются массовые гулянья с песнями и танцами.
Среди фула был распространён культ предков и духов природы (воды, риса, неба, земли и др.). (В. А. Тишков, 1999)

Примечания

Литература 

 Егорунин О. В., Нго Дык Тхинь. Фула // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999.
 Народы мира. Историко-этнографический справочник / Глав. ред. Ю. В. Бромлей. — М. : Советская энциклопедия, 1988.
 Атлас народов мира / Под.ред. С. И. Брука, В. С. Апенченко и др. — М. : Главное управление геодезии и картографии государственного геологического комитета СССР им. Миклухо-Маклая Академии Наук СССР, 1964.

См. также 
 Народы Вьетнама
 Народ Ицзу

Народы Вьетнама
Тибето-бирманские народы